Пётр Руденко:
 Руденко, Пётр Алексеевич (1928—2019) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Руденко, Пётр Иванович (1919—1942) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.